Ходыкино — название населённых пунктов в России:

 Ходыкино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Ходыкино — деревня в Белёвском районе Тульской области.